Janus bezeichnet:

 Janus (Mythologie), einen römischen Gott
 Janus (Progressive-Rock-Band), englische Band zu Beginn der 1970er Jahre
 Janus (Band), eine deutsche Band
 Janus (Mond), einen Mond des Saturn
 Janus (Protokoll), ein Dateitransferprotokoll
 Janus, ein Projekt der Cambridge University Library#Janus für einen einheitliche digitalisierten Zugang zu den Bibliotheksbeständen der Universität sowie weiterer Institutionen der Region Cambridge
 Märchenschach #Janus, eine Figur in Schachvarianten
 Janus Capital Group, eine Investmentgesellschaft aus den Vereinigten Staaten
 Janus II, ein französisches Tauchunternehmen
 Janus Quadrifrons, ein antikes Bauwerk in Rom
 Janus Recognition Toolkit
 Janusangriff, eine Form eines Angriffs auf ein Rechnernetzwerk, siehe Man-in-the-middle-Angriff
 Januskinase, ein spezielles Enzym
 Janusschach, eine Schachvariante
 HMS Janus, ein britisches Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg
 Schempp-Hirth Janus, ein Segelflugzeug von Schempp-Hirth
 Zündapp Janus, einen PKW von Zündapp – mit Janus-Sitzformation
 Janus (Gattung), eine Gattung der Pflanzenwespen (Symphyta)
 Janus (Fernsehserie), eine Fernsehserie des ORF
 Janus (1818–1819), eine österreichische Zeitung
 Tatort: Janus, deutscher TV-Krimi
 Janus-Rad, siehe Janus-Tandem, Janus-Liegerad – mit Janus-Sitzformation

Janus ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Janus (1874–1949), Unternehmer des Steinkohlebergbaus im Ruhrgebiet
 Barthold Janus (?–1675), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 Bengt Janus (1921–1988), dänischer Schriftsteller
 Gerhard Otto Christoph Janus (1741–1805), deutscher Pfarrer der reformierten Kirche
 Goran Janus (* 1970), slowenischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Jakob Janus (1530–1583), sorbischer evangelischer Pfarrer
 Jaroslav Janus (* 1989), slowakischer Eishockeytorwart
 Jill Janus (1975–2018), US-amerikanische Heavy-Metal-Musikerin
 Johannes Janus (18**–1903), deutscher Kaufmann und Hotelier
 Krzysztof Janus (* 1986), polnischer Fußballspieler
 Ludwig Janus (* 1939), deutscher Psychotherapeut und Autor
 Martin Janus (≈1620–≈1682), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenliedkomponist, siehe Martin Jahn (Kantor)
 Samantha Janus (* 1972), britische Schauspielerin, siehe Samantha Womack

Janus ist der Vorname u. a. folgender Personen:

 Janus Boskamp (* 1948), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Janus Cornarius (1500–1558), deutscher Arzt
 Janus Djurhuus (1881–1948), färöischer Dichter
 Janus Friis (* 1976), dänischer Informatiker und Unternehmer
 Janus Genelli (1761–1813), deutscher Landschaftsmaler
 Janus Gruter (1560–1627), belgischer Schriftsteller und Polyhistor
 Janus Kamban (1913–2009), färöischer Bildhauer und Grafiker
 Janus Pannonius (1434–1472), ungarischer Dichter
 Janus Piccoulas (1889–1968), US-amerikanischer Maskenbildner
 Janus Secundus (1511–1536), niederländischer Dichter, Maler und Bildhauer
 Janus von Zypern (1375–1432), König von Zypern

Sonstiges:

 Janus Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Mount Janus, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Janus (Schildkröte) (* September 1997, zweiköpfig), gehalten im Naturhistorischen Museum Genf

Siehe auch:

 Januš (Familienname)
 Janusz (polnischer Vorname)
 János (ungarischer Vorname)